Jonas Dahl eller Jonas Dal er navnet på flere personer:

 Jonas Dahl (født 1978) - dansk politiker og folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti
 Jonas Dahl (musiker) - musiker i det danske band Sonja Hald
 Jonas Dahl (forfatter) – norsk forfatter
 Jonas Dal (født 1976) - dansk fodboldtræner